Dans la mythologie grecque, Cyamites ou Kyamites (en grec ancien ) était un héros, vénéré à Athènes.

Kyamites était probablement un nom pour Hadès.

Étymologie 
Son nom, en grec ancien , vient de  qui signifie "haricot".

Fonction 
Son nom a été interprété comme "le dieu des haricots et patron du marché aux haricots", étant donné qu'un marché aux haricots (κυαμῖτις) a été rapporté par Plutarque comme étant situé sur la même route non loin du sanctuaire.

Culte 
Un sanctuaire à son honneur se trouvait sur la route sacrée d'Eleusis.

Notes 

Agriculture dans la mythologie grecque
Divinité liée à l'agriculture